Termenul „Waldkirch” se poate referi la:

Waldkirch, oraș în Baden-Württemberg
Waldkirch, comună în cantonul St. Gallen, Elveția